King (englisch für „König“) steht für:
 King (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 King (Toronto Subway), Station in Kanada
 Desert King, auch King oder White King, eine Feigensorte
 King (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 (2305) King, Asteroid des Hauptgürtels

Personen:
 Charles III. (* 1948), seit 2022 König des Vereinigten Königreichs
 King (Band), britische New-Wave-Band (1980er)
 The King of Rock ’n’ Roll, Spitzname von Elvis Presley (1935–1977), US-amerikanischer Sänger, Musiker und Schauspieler
 The King of Pop, Spitzname von Michael Jackson (1958–2009), US-amerikanischer Sänger, Musiker und Tänzer
 The King (Sänger) (* 1968), britischer Sänger

Hersteller:
 King & Bird, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 King & Co., britischer Automobilhersteller
 King (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1899–1900)
 King Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1908)
 King Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1910–1924)
 King & Zeitler Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller

Werktitel:
 Tatort: Der King, Fernsehfilm von Dietrich Haugk (1979)
 King (T.I.-Album), Musikalbum von T.I. (2006)
 King (Fernsehserie), Kanada (2011)
 King (Kollegah-Album), Musikalbum von Kollegah (2014)
 The King (2019), Film von David Michôd (2019)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 King (Arkansas)
 King (Illinois)
 King (Indiana)
 King (Iowa)
 King (Louisiana)
 King (Mississippi)
 King (North Carolina)
 King (Pennsylvania)
 King (Texas)
 King (Clay County, West Virginia)
 King (Wetzel County, West Virginia)
 King (Wisconsin), gemeindefreie Siedlung im Waupaca County
 King (Town), Town(ship) im Lincoln County, Wisconsin

Antarktis:
 King-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency
 King-Halbinsel, Halbinsel der Thurston-Insel
 King Island (Antarktika), Insel vor der Westküste des Grahamlands
 King Ridge, Gebirgskamm im Queen Elizabeth Land
 King Pin, Nunatak im Viktorialand
 King Point, Landspitze der Joinville-Insel
 King Range, Gebirgszug im Viktorialand
 King Valley (Antarktika), Tal im Viktorialand
 King-Kliffs, Thurston-Insel vor Ellsworthland
 Kap King, Kap an der Borchgrevink-Küste, Viktorialand

KING steht für:
 KING (Band), Popband aus Europa
 KING-FM, US-amerikanischer Radiosender

KiNg steht für:
 Kitzinger Nahverkehrsgemeinschaft, Verkehrsverbund in Bayern

kING steht für:
 Kultur- und Kongresshalle Ingelheim, siehe Ingelheim am Rhein #Kulturelle Einrichtungen

Siehe auch:
 Begriffsklärungen: King Island, King Township, King Valley, Lake King, Mount King, Kings, The King

Abkürzung